est la formule brute de plusieurs isomères.

 3,3',5-triiodothyronine ou acide (2S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3-iodophénoxy)-3,5-diiodophényl]propanoïque, numéro CAS 
 3,3',5'-triiodothyronine ou acide (2S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophénoxy)-3-iodophényl]propanoïque, numéro CAS